El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2001 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el H.H.H. Metrodome de Minneapolis, Minnesota. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Duke, que lograban su tercer campeonato tras los conseguidos en 1991 y 1992, derrotando en la final a la Universidad de Arizona, que alcanzaba su segunda final. Shane Battier, de los Blue Devils, fue considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional — Philadelphia, Pennsylvania

West Regional — Anaheim, California

South Regional — Atlanta, Georgia

Midwest Regional — San Antonio, Texas

Final Four — Minneapolis, Minnesota

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2001
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA